Троллейбусное сообщение в Бобруйске было открыто 30 августа 1978 года.

Эксплуатирующая организация на данный момент: Троллейбусный парк № 2 ОАО «Могилевоблавтотранс». Общая площадь, занимаемая предприятием, — 9,6053 га. Производственные мощности депо — на 50 ремонтных мест троллейбусов. В настоящее время протяженность троллейбусной линии составляет 40,7 км. В 2015 году троллейбусы перевезли 15,4 млн пассажиров.

Среди предприятий горэлектротранспорта Белоруссии Троллейбусный парк № 2 ОАО «Могилевоблавтотранс» на протяжении многих лет занимает одно из ведущих мест по своим технико-экономическим показателям.

История 
Строительство троллейбусного управления в Бобруйске начато в 1974 году. Заказчик — ПО «Бобруйскшина». В конце августа 1978 года государственная комиссия подписала акт об окончании строительства. Были сданы в эксплуатацию депо, 2 подстанции, административный корпус, склад ГСМ, убежище, 17 км троллейбусных линий, диспетчерский пункт «Еловики».

30 августа 1978 года состоялось торжественное открытие троллейбусного движения в городе. По этому поводу в газете «Труд» за 3 сентября 1978 года была опубликована заметка «Первый троллейбус» газеты «Знамя юности» от 5 сентября 1978 года, «Коммунист», «За ударный труд» — в сентябре 1978 года опубликовали статьи об открытии троллейбусного движения в городе Бобруйске.

Бобруйское троллейбусное управление как предприятие, входящее в систему Горкоммунхоза, начало официально функционировать 2 октября 1978 года (решение Бобруйского Горисполкома № 32-18 от 8 сентября 1978 года). На 2 октября 1978 года в троллейбусном управлении было 28 троллейбусов, протяженность троллейбусных линий 17 км, численность рабочих и служащих — 189 чел.

В 1978 году в городе функционировал один маршрут №1 «ПО «Бобруйскшина» — ул. Дзержинского», на линию ежедневно выходило 16—18 машин. За октябрь — декабрь 1978 года было перевезено 2,925 млн пассажиров. Доходы составили 148 тыс. руб.

В 1980 году была введена новая троллейбусная линия по ул. Интернациональной до ст. Бобруйск и организован новый маршрут № 2 "ПО «Бобруйскшина» - ст. Бобруйск". Одновременно запущен маршрут №3 "Ул. Дзержинского - Ст. Бобруйск"

В 1983 году началось движение троллейбусов по ул. Шинной до ПО «Бобруйскфермаш» (Р/К «Агромаш»), продлен маршрут №2 «ПО «Бобруйскфермаш» - ст. Бобруйск». Парк троллейбусов вырос до 54 единиц.

В середине 1980-х годах были экспериментальные маршруты №1 «ПО «Бобруйскшина» – Ул. Социалистическая(Р/К «Дом Связи»)», №2 «ПО «Бобруйскфермаш» – Ул. Социалистическая».

В 1997 году была введена новая троллейбусная линия до Рынка «Еловики». Маршрут №1 в час-пик продлен до о.п. «Рынок «Еловики».

В 2000 году была введена новая троллейбусная линия по ул. Шинной, Проспекту Строителей до о.п. «Ул. Сикорского». Продлен маршрут №2 «Ул. Сикорского - Ст. Бобруйск».

В 2000-х годах перестроено Р/К «Ст. Бобруйск», теперь троллейбусное движение производится по часовой стрелке, до перестройки - против. Строится линия по ул. Гагарина, Ульяновская до Р/К "Ул. Орджоникидзе". После окончания строительства линия мгновенно демонтирована.

В 2003 году открыт маршрут №3 «Ул. Сикорского – Рынок «Еловики».

В 2007 году был открыт экспериментальный маршрут №4 «Сикорского — ст. Бобруйск», где от о.п. «Станция Бобруйск» троллейбус двигался по улице Крылова на дизельном генераторе, а затем поворачивая на улицу Минскую двигался на электричестве как обычный маршрут № 2. Маршрут вскоре закрылся.

В 2007 году подготовлена проектно-сметная документация для включения в инвестиционную программу на 2008 год строительства маршрута троллейбусного движения по улицам Ульяновской, Гагарина от улицы Орджоникидзе до улицы Минской. Строительство не было начато.

В 2009—2010 годах планируется включить в инвестиционную программу строительство кольцевого маршрута от железнодорожного вокзала по улицам Станционной-Крылова с выходом на улицу Минская. Также до 2010 года планируется изготовить проектно-сметную документацию и начать строительство троллейбусного маршрута по улицам Станционной, Маркса, Оранжерейной, Бахарова, переулку первому Бахарова. Строительство так и не было начато.

В конце августа 2011 года снова начал работу экспериментальный троллейбусный маршрут №4 «Ул. Гагарина — Ул. Дзержинского». Гибридный троллейбус (АКСМ-33300A) часть пути двигался на дизельном топливе по улицам Гоголя, 50 лет ВЛКСМ (в обратном направлении по улице Гагарина), а на улице Минской подключался к линии и двигался уже на электричестве до улицы Дзержинского. Из-за многих причин маршрут закрылся.

В марте 2016 года была прекращена эксплуатация троллейбусов АКСМ-101. Последний троллейбус данной модели №95, отставлен от эксплуатации и был утилизирован.

В апреле 2018 года в Бобруйск прибыл уникальный троллейбус МАЗ-215Т. Работает троллейбус по маршруту № 2.

В мае 2020 года были утилизированы 2 троллейбуса ЗиУ-682Г-016 №118 и №120. №118 был отставлен 1 февраля 2018 года, № 120 отставлен в сентябре 2018 года. В 2019 году предполагался ремонт, однако оба были списаны в середине 2019 года.

5 ноября 2020 года была прекращена эксплуатация троллейбусов БКМ-20101. Оставшиеся 4 троллейбуса данной модели №123, №126, №129 и №130, отставлены от эксплуатации и будут утилизированы в ближайшее время.

В мае 2022 года был утилизирован последний троллейбус БКМ-20101 №130, который был отставлен от эксплуатации 5 ноября 2020 года.

В октябре 2022 года началось строительство новой троллейбусной линии в микрорайон №7.

В настоящее время протяженность троллейбусной линии составляет 40,7 км.

Маршруты 

Нумерация

1, 2, 3 — бобруйские троллейбусные маршруты.

Подвижной состав 
На балансе депо находится 45 троллейбусов:
 АКСМ-32102 — 30 ед.(с 2006);
 АКСМ-321 — 7 ед. (с 2011);
 АКСМ-33300A — 1 ед. (с 2007);
МАЗ-203Т70 — 1 ед. (с 2015);
 МАЗ-ЭТОН Т203 — 1 ед. (с 2011);
 МАЗ-215Т — 1 ед. (с 2018).

Исторический подвижной состав 

ЗиУ-682В (1978—1994);
 ЗиУ-682В-012 [В0А] (1990—2005);
 ЗиУ-682В-013 [В0В] (1990—2006);
 ЗиУ-682Г [Г00] (1991—2009);
 ЗиУ-682Г-016 [Г0М] (2003—2018);
 АКСМ-101 (1995—2014);
 АКСМ-101М (2000—2016);
 ЗиУ-682 КВР БКМ (2002—2014);
 БКМ-201 (1996—2018);
 БКМ-20101 (1999—2020).

Примечания

См. также 
Список городских троллейбусных систем

Троллейбусные системы СССР
Троллейбусные системы Белоруссии
Бобруйск